USS Georgia je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Georgia (BB-15) 
 USS Georgia (SSBN-729)

Georgia